Кривецкая волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и РСФСР:

 Кривецкая волость — в составе Пермского уезда Пермской губернии.
 Кривецкая волость — в составе Таращанского уезда Киевской губернии.